Pic de Bau: muntanya del límit dels termes comunals vallespirencs d'Arles i de Sant Llorenç de Cerdans
 Pic de Bau: muntanya del límit dels termes comunals conflentins d'Arboçols i d'Eus amb el de Campossí, a la Fenolleda.